McGee steht für:
 McGee (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McGee Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Me and Bobby McGee, Lied von Kris Kristoffersen

McGee ist der Name folgender

Orte:
 McGee (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 McGee Rock, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount McGee, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Magee
 McGhee
 McG (Joseph McGinty Nichol; * 1968), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur